Ilek (rzeka) – rzeka w Kazachstanie i Rosji 
 Ilek (wieś) – wieś w Rosji